Fantôme peut faire référence à un fantôme, l'apparition surnaturelle d'une personne décédée.

Personnages 
 Le Fantôme, un personnage de comics créé en 1936, adapté au cinéma dans le film Le Fantôme du Bengale (1996).
 Le Fantôme (« Vanisher » en VO) et le Fantôme (Ghost), deux personnages des comics de Marvel Comics.

Littérature 
 Le Fantôme, roman de Danielle Steel, paru en France en 1998.
 Le Fantôme, collection de littérature policière aux Éditions Ferenczi & fils.
 Fantômes, poème de Victor Hugo, publié dans Les Orientales en 1829, qui a inspiré le thème du ballet Giselle.
 Le Fantôme, un album de La Patrouille des Castors.

Cinéma 
 Le Fantôme, film de Friedrich Wilhelm Murnau sorti en 1922.
 Le Fantôme, film de Mack V. Wright sorti en 1932.
 Fantômes contre fantômes, film de Peter Jackson sorti en 1996.
 Fantômes, film français de Jean-Paul Civeyrac sorti en 2001.
 Fantômes, film français de Christian Petzold sorti en 2005.
 Fantômes de Tanger, film français sorti en 1998.

Musique 
 Le Fantôme, une chanson de Georges Brassens.
 Les Fantômes, un groupe de rock français des années 1960.
 Fantomes, un groupe de rock français créé en 2014.

Jeu 
 Fantômes, jeu de société.

Autres 
 membre fantôme, un symptôme médical où un membre amputé continue à être ressenti par le sujet.
 Fantôme, un mannequin représentant un être humain et utilisé pour des tests de sécurité.
 Fantôme, un studio d'animation français.
 Les Fantômes de Landowski, un monument aux morts réalisé par le sculpteur Paul Landowski.
 Fantôme, une bière belge.
 Fiche-fantôme ou fantôme, selon l'ENSSIB fiche ou planchette qui remplace un livre dans les rayonnages et permet de repérer l'absence de l'ouvrage.

Références 

Homonymie de titre